Vacheresse est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Vacheresse, commune française, située dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 La Vacheresse-et-la-Rouillie, commune française, située dans le département des Vosges, en région Grand Est ;
 Moffans-et-Vacheresse,  commune française, située dans le département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Grotte de la Vacheresse, grotte située à Vallon-Pont-d'Arc dans le département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme 

 André Vacheresse (1927-2000), joueur puis entraîneur du club français de basket-ball ;
 Jean-Jacques Vacheresse (1787-1875), homme politique français ; 

Homonymie de toponyme 
Homonymie de patronyme